Lukáš Sedlák, född 25 februari 1993, är en tjeckisk professionell ishockeyforward som spelar för Colorado Avalanche i National Hockey League (NHL). Sedlak draftades av Columbus Blue Jackets i sjätte rundan (158:e totalt) vid NHL Entry Draft 2011.

Spelarkarriär
Han skrev på ett treårigt entry level-kontrakt den 10 april 2013. Den 25 maj 2016 förlängde han kontraktet med ett år, och den 21 mars 2017 förlängde han med ytterligare två år.

När hans kontrakt med Columbus Blue Jackets gick ut efter säsongen 2018–19 skrev han på ett tvåårskontrakt med Traktor Tjeljabinsk i KHL.

13 juni 2022 signerade Sedlak ett 1-årskontrakt med Colorado Avalanche.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Lukas Sedlak NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Lukas Sedlak hockey statistics and profile at hockeydb.com
Lukas Sedlak – Player profile at The Hockey News

Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Columbus Blue Jackets
Spelare i Lake Erie Monsters
Spelare i Springfield Falcons
Spelare i Saguenéens de Chicoutimi
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Tjeckiska ishockeyspelare
Personer från České Budějovice
Levande personer
Födda 1993
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Spelare valda av Columbus Blue Jackets i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022